Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1905 war ein Tenniswettbewerb in London.

In der Challenge Round besiegte Laurence Doherty den Australier Norman Brookes in drei Sätzen. Brookes hatte sich zuvor im größten All-Comers-Teilnehmerfeld seit Beginn des Turniers 1877 durchgesetzt.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 262.

Herreneinzel
1905